

Patronyme 

 Nikolaï Demidenko (1955-), pianiste soviétique puis britannique ;
 Svetlana Demidenko (1976-), coureuse de fond russe ;
 Viktor Demidenko (1962-), coureur cycliste soviétique.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme russe